Бу́гич () — румынская фамилия. Известные носители:

 Бугич, Думитру (1921—2008) — румынский композитор, музыковед, пианист, дирижёр и педагог.
 Бугич, Симион (1914—1997) — румынский государственный деятель.